Turniej curlingu na Zimowej Uniwersjadzie 2013 odbył się w dniach 12-20 grudnia w Stadio del ghiaccio di Piné w Baselga di Piné. Oficjalne treningi miały miejsce 10 i 11 grudnia.

W rywalizacji brało udział 10 kobiecych i męskich reprezentacji, łącznie 100 curlerów. W turnieju zagwarantowany występ mieli gospodarze oraz 5 najlepszych drużyn z poprzedniej Uniwersjady. Pozostałe cztery zespoły wyłoniono na podstawie wyników mistrzostw świata juniorów, kobiet i mężczyzn z lat 2011-2013.

Po złote medale sięgnęły Rosjanki (Anna Sidorowa), które w finale pokonały 8:4 zawodniczki z Korei Południowej (Kim Ji-sun). Brązowe medale zdobyły Szwajcarki (Michèle Jäggi) po wygranej 8:6 nad Wielką Brytanią (Hannah Fleming).

Na najwyższym stopniu podium wśród mężczyzn stanęli Szwedzi (Oskar Eriksson), mecz finałowy przeciwko Brytyjczykom (Kyle Smith) zakończył się wynikiem 9:5. Brązowe medale przypadły reprezentantom Kanady (Brendan Bottcher), którzy po dogrywce pokonali ekipę Norwegii (Markus Høiberg) 6:5.

Kwalifikacje

Wyniki Zimowej Uniwersjady 2011

Klasyfikacja WCF 
Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

Round Robin

Play-off

Mężczyźni

Round Robin 
Klasyfikacja po meczu barażowym

Play-off

Zobacz też 
 Sezon 2013/2014 w curlingu

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Curling na Zimowej Uniwersjadzie 2013